, более известная как Machico — японская певица и сэйю, сотрудничающая с агентством Horipro. Сделала свой музыкальный дебют в 2012 году после участия в проводимом агентством прослушивании, исполнив главную тему к компьютерной игре. В 2013 году певица была выбрана для озвучивания Цубасы Ибуки, героини мобильной игры The Idolmaster: Million Live!. Machico выпустила четыре альбома с 2014 по 2017 год и открыла свой официальный фан-клуб в конце 2016 года.

Биография 
Карьера Machico началась после того, как она приняла участие в 36-й кампании по поиску талантов, проводимой агентством Horipro, где она стала финалисткой. Хотя она не была объявлена победительницей на мероприятии, в 2012 году она совершила свой музыкальный дебют, когда была выбрана для исполнения песни «Magical Happy Show!», которая использовалась в качестве главной темы к визуальному роману Supipara: Alice the Magical Conductor. Сингл вышел 23 мая 2012 года.

В качестве сэйю Machico дебютировала в 2013 году, когда её выбрали для озвучивания героини мобильной игры The Idolmaster: Million Live! Цубасы Ибуки. 11 июня 2014 года певица выпустила свой первый альбом под названием COLORS, который занял 64-е место в еженедельном чарте Oricon. Её второй альбом COLORS II -RML- вышел 8 апреля 2015 года и достиг 86-го места в том же чарте. В этом же году она сыграла саму себя в аниме Sore ga Seiyuu!.

Песня Machico «fantastic dreamer» стала открывающей композицией аниме-сериала 2016 года Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!. Сингл вышел 27 января 2016 года и занял 42-е место в еженедельном чарте Oricon. Следующий сингл певицы  был выпущен 9 ноября 2016 года. Он использовался в качестве финальной темы аниме 12-sai.: Chicchana Mune no Tokimeki 2nd Season. В декабре 2016 года Machico открыла свой официальный фан-клуб под названием ZO≒NA. Её четвёртый сингл «TOMORROW» стал открывающей композицией Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2. Он вышел 1 февраля 2017 года и достиг 23-го места в еженедельном чарте Oricon. Кроме того, в том же году Machico исполнила песню «Million Smile», которая использовалась как начальная тема Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! -Kono Yokubukai Game ni Shinpan o!-, видеоигры по мотивам франшизы. Следующий сингл певицы , который послужил в качестве опенинга аниме Ryuuou no Oshigoto!, был издан 31 января 2018 года и занял 32-е место в еженедельном чарте Oricon.

Дискография

Синглы

Альбомы

Роли

Аниме-сериалы 
 Glasslip (2014) — член плавательного клуба
 Sore ga Seiyuu! (2015) — Machico (камео)
 Seiken Tsukai no World Break — Софи Мертезакер
 Hundred (2016) — Накри Олфред
 Sansha Sanyou (2016) — Сэрина Нисияма
 Kirakira Precure a la Mode (2017) — Аянэ Мисаки
 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka? (2017) — Айсея Майз Валгалис

Игры 
 The Idolmaster Million Live! (2013) — Цубаса Ибуки

Drama CD 
 The Idolmaster Million Live! (2015) — Цубаса Ибуки
 The Idolmaster Million Live! (2016) — Цубаса Ибуки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Machico
 Страница Machico на сайте Horipro
 Страница Machico на сайте Geneon Universal
 Страница Machico на сайте Nippon Columbia

Актрисы озвучивания Японии